Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2018 () проводился с 13 по 21 января 2018 в городе Шавиниган (провинция Квебек) на аренах Aréna Grand-Mère и Centre municipal de curling de Shawinigan среди мужских и женских юниорских команд (игроки должны быть в возрасте до 20 лет на 30 июня года, предшествующего году очередного чемпионата). Чемпионат проводился в 69-й раз для юниоров-мужчин, в 48-й раз для юниоров-женщин, в 6-й раз в провинции Квебек и впервые в Шавинигане.

Победители чемпионата среди мужчин и среди женщин получали право представлять Канаду как её мужская и женская юниорские сборные команды на  в марте 2018 в городе Абердин (Шотландия).

В мужском и женском турнире принимало участие по 14 команд, представляющих провинции и территории Канады.

В мужском турнире чемпионом стала (6-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Британская Колумбия (команда, которую возглавлял скип Tyler Tardi, стала чемпионом во 2-й раз и во 2-й раз подряд), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Северное Онтарио (скип Tanner Horgan). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Манитоба (скип J.T. Ryan).

В женском турнире чемпионом стала (5-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Новая Шотландия (команда, которую возглавляла скип Kaitlyn Jones, стала чемпионом в 1-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Квебек (скип Laurie St-Georges). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Нью-Брансуик (скип Justine Comeau).

Титульный спонсор чемпионата — компания по производству техники для сельского хозяйства New Holland.

Официальный хештег турнира: #CJCC2018.

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. Групповой этап, в свою очередь, состоит из двух стадий отбора. На первой стадии () команды разбиваются на две группы и играют между собой по круговой системе в один круг.

По четыре лучшие команды выходят во вторую стадию (), где 8 команд в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг; при этом результаты встреч команд в 1-й стадии засчитываются; окончательная расстановка команд по местам определяется по их результатам в обеих стадиях.

Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе сначала в полуфиналах, а затем победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие в полуфиналах — в матче за 3-е место.

Команды, занявшие на 1-й стадии места ниже 4-го, для окончательного распределения между ними мест с 9-го по 14-е играют классификационный розыгрыш () между собой по круговой системе в один круг; учитываются результаты их встреч между собой на 1-й стадии, а расстановка по местам определяется по суммарному результату на 1-й стадии и в классификационном розыгрыше.

Время начала матчей указано по UTC-5.

Мужчины

Составы команд

Групповой этап

1-я стадия (Round Robin) 

Турнирные таблицы по окончании 1-й стадии группового этапа

Группа A

 команды, выходящие во 2-ю стадию группового этапа (Championship Pool)
 команды, выходящие в классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool)

2-я стадия (Championship Pool) 
Турнирная таблица по окончании 2-й стадии группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф со 2-го и 3-го места
«W» — победа в матче этих команд на 1-й стадии группового этапа; «L» — поражение на 1-й стадии

Тай-брейк 
19 января, 13:30

Классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool) 
Турнирная таблица по окончании классификационного розыгрыша

«W» — победа в матче этих команд на 1-й стадии группового этапа; «L» — поражение на 1-й стадии

Плей-офф 

Полуфинал. 20 января, 18:00

Финал. 21 января, 18:00

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд

Групповой этап

1-я стадия (Round Robin) 

Турнирные таблицы по окончании 1-й стадии группового этапа

Группа A

 команды, выходящие во 2-ю стадию группового этапа (Championship Pool)
 команды, выходящие в классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool)

2-я стадия (Championship Pool) 
Турнирная таблица по окончании 2-й стадии группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф
«W» — победа в матче этих команд на 1-й стадии группового этапа; «L» — поражение на 1-й стадии

Классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool) 
Турнирная таблица по окончании классификационного розыгрыша

«W» — победа в матче этих команд на 1-й стадии группового этапа; «L» — поражение на 1-й стадии

Плей-офф 

Полуфинал. 20 января, 13:00

Финал. 21 января, 13:00

Итоговая классификация

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars Teams)

По лучшим результатам качества бросков (в процентах) на групповом этапе (Round Robin) на каждой позиции определяется по две команды «всех звёзд» (одна пара команд для мужчин, вторая пара команд — для женщин).

 Приз за спортивное мастерство (Ken Watson Sportsmanship Awards)

По результатам голосования игроков определяются два игрока — среди мужчин и среди женщин.
 Среди мужчин: J.T. Ryan ()
 Среди женщин: Pearl Gillis ()

 Приз за честную игру (Perfomance Brooms Fair Play Awards)

По результатам голосования официальных представителей () определяется среди мужских и женских команд игрок на каждой позиции, а также тренер.

 Приз лучшему тренеру (ASHAM National Coaching Awards)

По результатам голосования тренеров-участников чемпионата определяются два тренера — среди тренеров мужских команд и тренеров женских команд.
 Среди тренеров мужских команд: Dean Kleiter ()
 Среди тренеров женских команд: Michel St-Georges ()

 Joan Mead Legacy Awards

По результатам голосования event officials выбираются два игрока — среди мужчин и среди женщин.
 Среди мужчин: Matthew Hall ()
 Среди женщин: Kristin Clarke ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мужского и женского юниорских чемпионатов Канады 2018

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2018
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2018
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2018
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2018

Спорт в Канаде в 2018 году
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди юниоров
Спортивные соревнования в Квебеке
Январь 2018 года